Ludwinowo puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Ludwinowo, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Ludwinowo, condado de Hajnówka, en el voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).
 Ludwinowo, condado de Suwałki, en el voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).
 Ludwinowo, condado de Żuromin, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Ludwinowo, condado de Ostrołęka, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Ludwinowo, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).

Enlaces externos